FCM steht für:
 Fat Corrected Milk, fettkorrigierte Milch, siehe Milch #Sorten
 Federaţia de ciclism din Republica Moldova, moldawischer Nationalverband für Radsportler, Mitglied in der Union Cycliste Internationale
 Ferrocarril Mexicano, mexikanische Eisenbahngesellschaft (1873–1959), siehe Schienenverkehr in Mexiko #Geschichte
 Firebase Cloud Messaging
 Food Chain Management, Teilgebiet der Agrar- und Ernährungswissenschaft
 Forges et Chantiers de la Méditerranée, ehemaliges französisches Rüstungsunternehmen
 Freiberger Compound Materials, deutsches Unternehmen
 Fuel Consumption Monitoring, eine Abkürzung bei EURO-6d-Abgasnormen
 Fuzzy-c-Means-Algorithmus, ein Clustering-Algorithmus
 Fuzzy Cognitive Map, unscharfe kognitive Karte
 Nordic Regional Airlines (ICAO-Code), finnische Fluggesellschaft
 Flying Cloud Airport (IATA-Code), Flughafen von Eden Prairie, Hennepin County, Minnesota

Sportvereine:
 1. FC Magdeburg
 1. FC Markkleeberg
 FC Mecklenburg Schwerin
 FC Memmingen
 FC Midtjylland, dänischer Fußballverein
 FC Modena, italienischer Fußballverein

F.C.M. steht für:
 Filiae Cordis Mariae, katholische Ordensgemeinschaft, siehe Gesellschaft der Töchter vom Herzen Mariä

FC-M steht für:
 Chrysler FC-M, US-amerikanischer Pkw

Abkürzung